Arzach bezeichnet:
 die antike Provinz Arzach, die wechselnd zu Armenien und Albania gehörte
 das mittelalterliche Königreich Arzach
 den modernen De-facto-Staat Republik Arzach
 die phantastische Comicserie Arzach, siehe Jean Giraud #Moebius